Horne Kirke refererer til flere kirker:

 Horne Kirke (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en kirke på Fyn.
 Horne Kirke (Hjørring Kommune) – en kirke i Nordjylland.
 Horne Kirke (Varde Kommune) – en kirke i Sydjylland.